Pueblo de Taos, tribu índia de parla tiwa i cultura pueblo que viu a Nou Mèxic 
 Taos (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri 
 Taos (Nou Mèxic), població dels Estats Units a l'estat de Nou Mèxic 
 Taos Ski Valley, població dels Estats Units a l'estat de Nou Mèxic.
 Ranchos de Taos, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nou Mèxic
 Taos Pueblo, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nou Mèxic
 Comtat de Taos, comtat dels Estats Units situat al nord de Nou Mèxic